Глива — діалектна назва плеврота черепичастого (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm.), гриба родини плевротових — Pleurotaceae.
 Глива — діалектна назва печіночниці звичайної (Fistulina hepatica), гриба родини Fistulinaceae
 Глива — один з сортів груш

Прізвище 
 Глива Анатолій Миколайович — директор — художній керівник Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, заслужений діяч мистецтв України
 Глива Євген Леонідович (Dr. Eugene Hlywa) ( 1925) — психолог, психотерапевт, гіпнотерапевт. Доктор наук.
 Глива Євген Миколайович (*1983) — український легкоатлет.

Примітки